Президенти-Олегариу ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Северо-запад штата Минас-Жерайс. Входит в экономико-статистический  микрорегион Паракату. Население составляет 18 210 человек на 2005 год. Занимает площадь 3 531,221 км². Плотность населения — 5,2 чел./км².

Праздник города —  1 января.

История 
Город основан 1 января 1939 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 138.006.324,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 7.643,66 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,721 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: субтропический гумидный.

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс